La Serie A1 2003-2004 è stata l'85ª edizione del campionato italiano maschile di pallanuoto.

Il torneo si è svolto complessivamente dal 3 ottobre 2003 al 14 maggio 2004. La formula adottata è stata quella già utilizzata nella stagione 2001-2002: sono state disputate due fasi a gironi, la prima con quattro gruppi da quattro squadre ciascuno, la seconda con due gruppi da otto squadre, al termine delle quali sono stati disputati play-off e play-out a eliminazione diretta.

Tra le sedici squadre partecipanti le neopromosse dalla Serie A2 sono state la Bissolati Cremona, all'esordio assoluto in A1, e i pluricampioni nazionali della Rari Nantes Napoli, assenti dalla massima serie dal 1979, ma a fine stagione nuovamente retrocessi insieme ai concittadini del Circolo Canottieri.
Nella finale scudetto il Posillipo si è imposto in gara 5 sulla Pro Recco (sconfitta in finale per il secondo anno consecutivo), conquistando il titolo italiano per l'undicesima volta.

Squadre partecipanti

Prima Fase
Si sono disputate sei giornate in tutto, tra il 3 ottobre e l'8 novembre 2003.

Girone 1

Girone 2

Girone 3

Girone 4

Seconda fase
La seconda fase è cominciata il 14 novembre 2003 e si è conclusa il 13 marzo 2004.

Girone A

Classifica

Calendario e risultati

Girone B

Classifica

Calendario e risultati

Spareggi
Gli spareggi si sono svolti su gare di andata e ritorno. Le squadre vincenti hanno avuto accesso al tabellone dei Play-off, le perdenti quello dei Play-out.

Play Off

Tabellone

Quarti di finale

Pro Recco - Ortigia

Savona - Camogli

Posillipo - Bissolati

Leonessa - Chiavari

Semifinali

Pro Recco - Savona

Posillipo - Leonessa

Finale Scudetto

Play Out

Tabellone 1

Tabellone 2

Classifica marcatori

Verdetti
 CN Posillipo Campione d'Italia.
 Canottieri Napoli e Rari Nantes Napoli retrocesse in Serie A2

Note

Voci correlate
Serie A2 2003-04

Collegamenti esterni

Sport acquatici nel 2003
Sport acquatici nel 2004
Edizioni del campionato italiano maschile di pallanuoto